N64 peut faire référence à :
 Autres affections du sein, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Nintendo 64, une console de jeux ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres